Anisa bezeichnet:

 Anisa (Vorname), weiblicher Vorname
 Keltisch: die Enns
 Anisa, antike griechische Siedlung der Ausgrabungsstätte Kültepe, s. dort
 L. Anisa, Erregerstamm der Legionellen, s. dort
 ANISA, ein Verein für alpine Forschung